

Cinema
La venere nera – film del 1932 diretto da Blaise Cendrars
Venere nera (Black Venus) – film del 1983 diretto da Claude Mulot
Venere nera (Vénus noire) – film del 2010 diretto da Abdellatif Kechiche

Letteratura
Venere nera – raccolta di racconti di Angela Carter